Drajat kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Drajat, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Drajat, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar